Лос Плеитос има више значења:

 Лос Плеитос (Запотланехо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Плеитос (Пењамиљер), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику